Айзек Гемпстед-Райт — англійський актор, найбільш знаний за роллю Брана Старка у телесеріалі «Гра престолів».

Гемпстед — округ (графство) у штаті Арканзас.
 Гемпстед — місто, штат Меріленд
 Гемпстед — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гемпстед — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

 Гемпстед — місто, штат Нью-Йорк
 Гемпстед — місто, штат Техас
 Гемпстед — селище, штат Нью-Йорк